spin-off (zarządzanie)
 spin-off (mass media)

Zobacz też 
 off spin